Eisenlinien steht für:
 Eisenlinien (Medizin): charakteristische Verfärbungen der Hornhaut des Auges durch Eisenablagerungen
 Eisenlinien (Physik): Spektrallinien des Eisens